Voici une liste des membres québécois de l'Ordre du Canada.

Québec
Ordre du Canada
Lauréat ou récipiendaire au Québec